KXF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koro Island (Figi)